Het seizoen 2006/2007 van ADO Den Haag was het 102de jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Den Haag. De club kwam uit in de Eredivisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker.

ADO stond voor het derde opeenvolgende seizoen onder leiding van trainer-coach Frans Adelaar. Hij stapte op 20 november 2006 op en werd opgevolgd door Lex Schoenmaker. Onder diens leiding eindigde ADO Den Haag op de achttiende en laatste plaats in de eindrangschikking, waardoor degradatie een feit was.

In het bekertoernooi verloor de club uit de Hofstad in de derde ronde van Ajax (2-0) door doelpunten van Jaap Stam en Klaas-Jan Huntelaar. Topscorer van ADO Den Haag in het seizoen 2005-2006 werd de aanvaller Santi Kolk met twaalf doelpunten.

Statistieken

Selectie

Transfers

Meest gebruikte opstelling in 2006/07

Doelpuntenmakers

Kaarten

Eredivisie

Eindstand

KNVB-beker

Degradatie
Op zondag 15 april 2007 was degradatie naar de eerste divisie een feit voor ADO Den Haag. De club kon op dat moment RKC Waalwijk niet meer achterhalen.

ADO Den Haag naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2006/07